А́вгуст Хирт (, ,  — ) — немецкий антрополог и анатом, гауптштурмфюрер СС, глава анатомического института СС в Страсбурге, руководитель медицинских программ Аненербе, военный преступник.

Биография

Происхождение и академическая карьера 
Август Хирт родился в 1898 году в Мангейме в семье предпринимателя-швейцарца. Посещал местную гимназию Карла-Фридриха. В 1914 году, ещё будучи гимназистом, записался добровольцем в армию. Участник Первой мировой войны, в октябре 1916 году был ранен в голову. Получил медицинское образование в Гейдельбергском университете. В 1921 году получил немецкое гражданство.

В 1922 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пограничный ствол симпатикуса у некоторых динозавров», в 1925 году — докторскую диссертацию на тему «О направлении волокон почечных нервов». Работал профессором анатомии. С 1936 года — директор анатомического института университета Грайфсвальда, в 1938 году перешёл на ту же должность во Франкфурте, а в 1941 году занял пост директора анатомического института университета Страсбурга.

Участие в совершении военных преступлений 
1 апреля 1933 года Хирт вступил в СС, а 1 мая 1937 года — в НСДАП. Был лично знаком с Генрихом Гиммлером. В 1939 году был откомандирован в Берлинскую военно-медицинскую академию, где исследовал терапевтическое воздействие трипафлавина при поражении ипритом. С началом Второй мировой войны в том же году был призван в Вермахт, служил старшим военврачом.

В июле 1942 года, с образованием Института научных исследований целевого военного значения в составе Аненербе, Хирт занял в нём Отдел «H» (Hirt). Чтобы избежать повторного призыва в Вермахт, перешёл в войска СС. С 1 марта 1942 года — в составе Личного штаба рейхсфюрера СС. Хирт ставил опыты с ипритом на животных и на себе, в результате одного из экспериментов сам оказался в больнице с кровоизлиянием в лёгкие. После начала Второй мировой войны вместо животных Хирт стал использовать в опытах узников концлагерей. В 1942—1943 гг., по свидетельству капо концлагеря Нацвейлер-Штрутгоф Фердинанда Холла, через опыты Хирта прошло 150 человек, из которых 7 или 8 умерло, а остальные были отправлены в другие концлагеря.

В анатомическом институте в Страсбурге Хирт трудился над научным обоснованием нацистских расовых теорий. Институт работал в тесном сотрудничестве с обществом Аненербе. Для своих расовых исследований Хирт создал обширную антропологическую коллекцию из скелетов, черепов и отдельных фрагментов тел, которая позже была обнаружена союзными войсками в кладовой его лаборатории. В качестве «рабочего материала» использовались умерщвлённые в специально выстроенной для экспериментов газовой камере узники Освенцима различных национальностей: 109 евреев (79 мужчин и 30 женщин), 2 поляка и четверо «азиатов» (из числа советских военнопленных).

После войны 
25 сентября 1944 года жена и сын Хирта погибли во время бомбёжки Страсбурга. После освобождения Страсбурга Хирт с дочерью в ноябре 1944 года бежал от наступающих войск союзников в Тюбинген. Скрывался в Шварцвальде под видом крестьянина. Покончил с собой (застрелился). Тем не менее, его поиски продолжались до конца 1950-х гг. Во Франции Хирт в 1963 году заочно был приговорён к смертной казни.

Возможно, именно он был изображен Фридрихом Дюрренматтом в романе «Подозрение» под именем нацистского военного преступника, доктора Фрица Эмменбергера.

Примечания

Ссылки 

 Udo Benzenhöfer: August Hirt – Verbrecherische Menschenversuche mit Giftgas und „terminale“ Anthropologie. (Digitalisat) In: Udo Benzenhöfer (Hrsg.): Mengele, Hirt, Holfelder, Berner, von Verschuer, Kranz: Frankfurter Universitätsmediziner der NS-Zeit. Klemm & Oelschläger, Münster 2010, ISBN 978-3-932577-97-0, S. 21–42.
 Ernst Klee: Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer. 3. Auflage. Fischer, Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-10-039306-6.
 Michael H. Kater: Das „Ahnenerbe“ der SS 1935–1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. Oldenbourg, München 1998, ISBN 3-486-55858-7.
 Hans-Joachim Lang: Die Namen der Nummern. Wie es gelang, die 86 Opfer eines NS-Verbrechens zu identifizieren. Hoffmann & Campe, Hamburg 2004, ISBN 978-3-455-09464-0.
 Hans-Joachim Lang: Die Frauen von Block 10. Medizinische Versuche in Auschwitz. Hoffmann & Campe, Hamburg 2011, ISBN 978-3-455-50222-0.
 Hans-Joachim Lang: Eine Schädelstätte moderner Forschung. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 20. Februar 2019
 Klaus Morath: Der einsame Tod des Nazi-Arztes. In: Frankfurter Rundschau. 15. November 2018.
 Katrin Müßig: Prof. Dr. med. August Hirt 1898–1945. Leben und Werk. Regensburg, Univ., med. Diss. 2014.
 Julien Reitzenstein: Himmlers Forscher. Wehrwissenschaft und Medizinverbrechen im „Ahnenerbe“ der SS. Schöningh Verlag, Paderborn 2014, ISBN 978-3-506-76657-1.
 Julien Reitzenstein: Das SS-Ahnenerbe und die „Straßburger Schädelsammlung“. Fritz Bauers letzter Fall. Duncker & Humblot, Berlin 2018, ISBN 978-3-428-15313-8.
 Angelika Uhlmann: August Hirt und seine Mitarbeiter Kiesselbach, Wimmer und Mayer. Die Karrieren vor der Reichsuniversität Straßburg. Rev. Allem. Pays Lang. Allem. 43 (3) 2011, S. 333–340.
 Patrick Wechsler: La Faculté de Medecine de la „Reichsuniversität Straßburg“ (1941–1945) a l’heure nationale-socialiste. Straßburg 1991, S. 126–129 (Arbeit auf dem Dokumentenserver der Universität Freiburg).

Анатомы Германии
Антропологи Германии
Врачи-убийцы
Застрелившиеся в Германии
Нацистские преступники
Нацистская медицина
Офицеры СС
Преступники Холокоста
Расовая гигиена
Служащие концлагерей
Члены НСДАП
Эксперименты нацистов над людьми